Lilium (Gozdawa) – herb szlachecki
 Lilium – planetoida o numerze katalogowym 1092
 Lilium (lilia) – rodzaj roślin z rodziny liliowatych

Zobacz też 
 Lilia – strona ujednoznaczniająca

nl:Lilium